Thebanischer Krieg bezeichnet:

 in der Geschichte des antiken Griechenlands den Krieg zwischen Theben und Sparta (auch „Spartanisch-Thebanischer Krieg“), dessen Beginn und Endpunkt folgende zwei Hauptschlachten markieren:
 Schlacht von Leuktra (371 v. Chr.)
 Zweite Schlacht von Mantineia (362 v. Chr.)
 in der griechischen Mythologie die zwei Kriege innerhalb des Sagenkreises um das Herrscherhaus von Theben:
 Erster Thebanischer Krieg (auch „Zug der Sieben gegen Theben“), siehe das Schauspiel Sieben gegen Theben
 Zweiter Thebanischer Krieg (auch „Epigonenkrieg“  oder „Krieg der Epigonen“), siehe Epigonen